Алекса́ндр Ива́нович Матве́ев:
 Матвеев, Александр Иванович (род. 1951) — советский борец.
 Матвеев, Александр Иванович (1921—1993) — советский учёный, генерал-полковник.
 Матвеев, Александр Иванович (1916—2007) — советский деятель органов госбезопасности, генерал-лейтенант.